Фенело́н () — французская фамилия.

 Фенелон, Бертран де Салиньяк (1523—1589) — французский писатель и дипломат.
 Фенелон, Франсуа (1651—1715) — французский священник, писатель, педагог, богослов, автор романа «Приключения Телемака».